Ante Majstorović (1993) – calciatore croato
 Biljana Majstorović (1959) – ex cestista jugoslava
 Daniel Majstorović (1977) – ex calciatore svedese di origini serbe
 Denis Majstorović (1989) – rugbista a 15 italiano di origine croata
 Đorđe Majstorović (1990) – cestista serbo
 Ivica Majstorović (1981) – ex calciatore tedesco
 Jasna Majstorović (1984) – pallavolista serba
 Milan Majstorović (1983) – ex cestista serbo
 Miroslav Filipović-Majstorović (1915-1946) – religioso e militare croato
 Neven Majstorović (1989) – pallavolista serbo